Джордан Ли Кроуфорд (; род. 23 октября 1988, Детройт, Мичиган) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Биография 
Кроуфорд родился и вырос в Детройте, учился в детройтской старшей школе информатики и медийных искусств. Его родителями являются Сильвия и Джозеф-старший Кроуфорды. В последний год обучения Джордан перевёлся в военную академию Харгрейва в Четэме, штат Виргиния, после этого он получил серьёзную травму — перелом лодыжки, — и пропустил большую часть спортивного сезона. Из-за травмы в выпускной год Кроуфорд находился в нижней части списков спортивного рекрутинга перед поступлением в университет. Лишь 52-е место на позиции атакующего защитника по версии  и 25-е место по позиции в рейтинге сайта .

Индиана Хузьерс 
В 2007 году Кроуфорд поступил в Индианский университет в Блумингтоне, где начал выступать за баскетбольную команду колледжа «Индиана Хузьерс». В сезоне 2007/08 он выходил со скамейки запасных, финишировав 7-м среди первокурсников конференции по набранным очкам — с 9,7 очка в среднем за игру. «Хузьерс» закончили сезон с показателем 25 побед и 8 поражений, пройдя в основной турнир . 23 февраля в игре против команды Северо-Западного университета Джордан набрал 21 очко (лучший показатель в сезоне), 5 передач и 4 подбора. В феврале 2008 года тренер университетской баскетбольной команды  уволился из-за скандала, связанного с нарушением им правил NCAA в вопросах вербовки новых игроков. Против ухода тренера выступили практически все игроки команды, которые так или иначе покинули университет после окончания сезона. Также поступил и Кроуфорд, который перевёлся в Университет Ксавье в Цинциннати.

Ксавье Маскетирс 
По правилам студенческой спортивной ассоциации он был вынужден пропустить один спортивный сезон, руководство колледжа посылало официальную апелляцию по поводу этого вопроса в NCAA, но она была отклонена. Летом 2009 года Кроуфорд принял участие в баскетбольном лагере, проводимом звездой НБА Леброном Джеймсом и компанией Nike, и приобрёл широкую известность, сделав слэм-данк через Джеймса, который в то время уже был звездой НБА. В новой команде Джордан значительно увеличил свою результативность, забивая в последние 6 игр сезона по 24,8 очка в среднем за матч. 3 января 2010 года он набрал 30 очков в игре против «Уэйк Форреста» — этот результат стал лучшим за его студенческую карьеру. «Маскетирс» сумели пробиться в основной турнир, где уступили команде из Университета штата Канзас со счётом 96—101. Сезон 2009/2010 стал для Кроуфорда последним в студенческом баскетболе. По его итогам он был включён в третью символическую сборную лучших игроков чемпионата по версии Sporting News и игроком года в конференции Atlantic 10.

Профессиональная карьера

Драфт НБА 
Весной 2010 года Кроуфорд нанял агента и принял решение выставить свою кандидатуру на Драфт НБА 2010 года. Джордан был одним из лучших атакующих игроков драфта, но у специалистов были вопросы к его способности адаптироваться к НБА, а также Кроуфорд уступал по росту игрокам НБА на его позиции. Ожидалось, что его выберут в конце первого раунда — начале второго. Он был выбран под 27-м номером командой «Нью-Джерси Нетс», практически сразу его обменяли в клуб «Атланта Хокс».

Атланта Хокс 
В дебютном сезоне за «Атланту» Кроуфорд сыграл всего 16 игр, в которых проводил на площадке в среднем по 10 минут. 23 февраля 2011 года он вместе с Морисом Эвансом и Майком Бибби был обменян в «Вашингтон Уизардс» на Хилтона Армстронга и Кёрка Хайнрика.

Вашингтон Уизардс 
В «Вашингтоне» Кроуфорд получил гораздо больше игрового времени и регулярно выходил в стартовой пятёрке. 30 марта 2011 года в игре против «Майами Хит» он установил личный рекорд результативности, набрав 39 очков. Через два дня он сделал первый в профессиональной карьере трипл-дабл, набрав в игре против «Кливленд Кавальерс» 21 очко, 11 передач и 10 подборов. 18 декабря 2012 года в игре против «Атланты» Кроуфорд сделал свой второй трипл-дабл, набрав 27 очков, 11 передач и 11 подборов.

Бостон Селтикс 
В последний день перед закрытием трансферного окна — 21 февраля 2013 года — был обменян в «Бостон Селтикс» на травмированного Леандро Барбозу и Джейсона Коллинса.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте Basketball-Reference

Выпускники Военной академии Харгрейв
Баскетболисты США
Игроки «Индиана Хузерс» (баскетбол)
Игроки «Ксавье Маскетирс» (баскетбол)
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Синьцзян Флаинг Тайгерс»
Игроки «Форт-Уэйн Мэд Энтс»
Игроки «Тяньцзинь Жунган»
Игроки «Гранд-Рапидс Драйв»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки БК «Ирони» Нагария
Игроки «Сычуань Блю Уэйлс»
Игроки БК «Брозе»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Галатасарай»